Иван Поликарпов:
 Поликарпов, Иван Алексеевич (1910—1990) — адмирал ВМФ СССР.
 Поликарпов, Иван Павлович (?—?) — штабс-капитан, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.